CBA est un code qui peut désigner :
  ;
 le Columbia, une variété de houblon.

CBA est un sigle qui peut désigner :
 Compagnie belge d'actualités, un studio d'animation belge ;
 Chinese Basketball Association, la ligue majeure chinoise de basket-ball ;
 Continental Basketball Association, une ligue mineure américaine de basket-ball ;
 Center for Bits and Atoms ;
 Canadian British Aluminium, l'ancien nom de l'aluminerie de Baie-Comeau ;
, la première entreprise productrice d'aluminium du Brésil ;
 Cross boundary area, un terme de l'espace aérien ;
 Cant Be Arsed, par exemple,  I cba doing something qui se traduit par j'ai la flemme de faire quelque chose ;
 , le bureau central contre la corruption en Pologne ;
 CBA, une enseigne de grande distribution hongroise ;
 Certificate Based Authentication, en informatique.

CBA est une abréviation qui peut désigner :
 Chef de bataillon ;
 Chemin-bas d'Avignon, un quartier populaire de Nîmes ;
 Analyse coût-bénéfice, de l'anglais cost-benefit analysis.

CBA est un code qui peut faire référence à :
 CBA, un format de fichier compressé utilisé pour les bandes dessinées numérisées.